Caspar Bartholin ist der Name folgender Personen:

* Caspar Bartholin der Ältere (1585–1629), dänischer Mediziner und Theologe
 Caspar Bartholin der Jüngere (1655–1738), dänischer Anatom